

Biografia
Nata e cresciuta all'Avana, è figlia di Sara del Pilar Bordas e Juan Carlos Garriga. Iniziò la sua carriera artistica come modella all'età di 13 anni, lavorando per l'agenzia "La Maison Fashion House". Apparve anche in una serie di spot pubblicitari, destinati al mercato estero, collaborando con “Island Film Cuba Production” e “RTV Commercial”.

Mentre lavorava come modella fu notata da Cristy Dominguez, direttrice del Cuban Television Ballet. con la quale seguì un corso di danza, diventando a sua volta una ballerina professionista ed esibendosi nei teatri e sulla televisione cubana.

Carriera in Italia
Nel 2009, notata da un talent scout italiano, si trasferisce a Milano, per lavorare come modella per l'agenzia Fashion Model Management e per la “Elite Model Management”.

Il primo ruolo al cinema fu quello di una ballerina nel film Matrimonio a Parigi del 2011, mentre nel 2014 fa parte del cast di Amici come noi, insieme al duo italiano Pio e Amedeo e successivamente in Miami Beach e I delitti del BarLume. Nel 2017 vestì i panni di Sally nel film Chi m'ha visto, con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, mentre del 2019 fu nel cast del film Gli uomini d'oro. In campo televisivo appare in alcuni episodi di serie come Il giovane Montalbano del 2015 e L'ispettore Coliandro del 2016.

Il trasferimento a Hollywood
Nel 2016 si trasferì a Los Angeles. Da quella data è apparsa in film come Nightmare Cinema, diretto da Ryūhei Kitamura, e Bloodline, con Seann William Scott e Dale Dickey. Ha partecipato anche a episodi di serie televisive come  Law & Order - Unità vittime speciali nei panni di Elana Marks e in NCIS: Los Angeles nel ruolo di Pietra Rey nell'episodio Nel nome del padre (Forasteira).

È sposata con l'imprenditore italiano Stefano Mongardi e nel 2021 ha ottenuto la cittadinanza statunitense.

Filmografia

Cinema
 Matrimonio a Parigi, regia di Claudio Risi (2011)
 Colpi di fortuna, regia di Neri Parenti (2013)
 Credence – cortometraggio (2013)
 Amici come noi, regia di Enrico Lando (2014)
 Romane Simon: Life of Gia the Movie, regia di Romane Simon (2016)
 Miami Beach, regia di Carlo Vanzina (2016)
 Chi m'ha visto, regia di Alessandro Pondi (2017)
 Nightmare Cinema, regia di Alejandro Brugués, Joe Dante, Mick Garris, Ryûhei Kitamura e David Slade (2018)
 Bloodline, regia di Henry Jacobson (2018)
 Gli uomini d'oro, regia di Vincenzo Alfieri (2019)
 Sombra City, regia di Elias Plagianos – cortometraggio (2019)

Televisione
 Horror Vacui – miniserie TV, 8 episodi (2013)
 Il giovane Montalbano – serie TV, episodio 2x06 (2015)
 L'ispettore Coliandro – serie TV, episodio 5x03 (2016)
 Law & Order: Special Victims Unit – serie TV, episodio 19x01 (2017)
 NCIS: Los Angeles – serie TV, 2 episodi (2017-2021)
 I delitti del BarLume – serie TV, 2 episodi (2018)
 L'Alligatore – serie TV, episodi 1x03-1x04 (2020)
 NCIS - Unità anticrimine (NCIS) - serie TV, episodio 19x18 (2022)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Attori cinematografici italiani
Attori televisivi italiani
Attori cubani